Bădulescu se poate referi la:
 Alexandru Bădulescu, muzicolog
 (Constantin) Dan Bădulescu, muzician
 Doru Laurian Bădulescu, politician
 Mircea T. Bădulescu, aviator
 Victor Bădulescu, economist
 Elek Köblös, politician comunist român cu pseudonimul Bădulescu

Vezi și 
 Bădulești (dezambiguizare)
 Listă de nume românești - litera B

Nume de familie românești